Ronde tafel (meubelstuk)
 Orde van de Ronde Tafel

Zie ook 

 Rondetafelconferentie